

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Battle Creek – città della Contea di Ida, Iowa
 Battle Creek – città della Contea di Calhoun, Michigan
 Battle Creek – città della Contea di Madison, Nebraska

Televisione
Battle Creek – serie televisiva statunitense del 2015